Sand Hill kan syfta på följande platser:

USA 

 Sand Hill, Pennsylvania, ort, Lebanon County, 
 Sand Hill, Oklahoma, ort, Muskogee County, 
 Sand Hill, Mississippi, ort, Rankin County, 

Robotskapade USAförgreningar